Fire with Fire – singolo del 2010 dei Scissor Sisters
Fire with Fire – singolo del 2016 dei Delain
Tra due fuochi (Fire with Fire) – film del 1986 diretto da Duncan Gibbins
Fire with Fire – film del 2012 diretto da David Barrett